

Nautica 

 HMS Queen Mary – incrociatore da battaglia della Royal Navy, varato nel 1912 e perso nella battaglia dello Jutland nel 1916
 TS Queen Mary – battello a vapore varato nel 1933, trasformato in un pub/ristorante galleggiante sul lungofiume a Londra
 RMS Queen Mary – transatlantico britannico della Cunard Line entrato in servizio nel 1934 e ora trasformato in un hotel situato a Long Beach in California
 RMS Queen Mary 2 – transatlantico britannico della Cunard Line entrato in servizio nel 2003

Altro 
 Queen Mary, University of London – università britannica